Upland (landstreek), een landstreek in Hessen, Duitsland
Upland (Griffin House), een muziekalbum van Griffin House uit 2003
Een plaats in de Verenigde Staten:
Upland (Californië)
Upland (Indiana)
Upland (Nebraska)
Upland (Pennsylvania)